Lilleå kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Lilleå, å, Region Mittjylland, 
 Råsted Lilleå, å, Region Mittjylland, 
 Lilleå (Hodsager), å, Region Mittjylland, 
 Brænde Å, å, Region Syddanmark,